Joseph Johnston, een generaal van de Geconfedereerde Staten van Amerika
 Joe Johnston (regisseur), een filmregisseur